Ви́ктор Беляко́в:
 Беляков, Виктор Евгеньевич (род. 1969) — российский хоккеист, тренер.
 
 Беляков, Виктор Петрович (1923—1986) — советский учёный в области газодинамики.